Дубровское — деревня в Костровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 2 садовых товарищества.

Находится примерно в 12 км на юго-запад от Истры, высота над уровнем моря 220 м. Недалеко от южной окраины Дубровского проходит Новорижское шоссе, западнее деревни — одна из высших точек района — холм высотой 230 м. Ближайшие населенные пункты — деревни Кострово, Фроловское, Горшково и Котово.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра